Andrzej Romanowski (ur. II poł. XVI w., zm. 1649) – polski szlachcic
 Andrzej Stanisław Romanowski (ur. 1951) – polski literaturoznawca i historyk